A Copa do Mundo de Esqui Alpino de 1995 foi a 34º edição da Copa do Mundo, ela foi iniciada em outubro de 1999 nos Estados Unidos e finalizada em março de 2000 na Itália.

O austríaco Hermann Maier venceu no masculino, enquanto no feminino a austríaca Renate Götschl foi a campeã geral.

Masculino

Overall

Downhill

Super G

Slalom Gigante

Slalom

Combinado

Feminino

Overall

Ligações externas 
Sitio oficial  

2000
2000 no esqui alpino